

Pessoas
Allie Long
Roderick Long
Theodore Long

Localidades
Long (Oklahoma)
Ou ainda:
Long Island

Outros
Fei Long - um personagem da série de jogos eletrônicos Street Fighter

Desambiguação

Shen Long - o dragão do anime Dragon Ball Z de Akira Toriyama